Льві́вська ву́лиця — вулиця в багатьох населених пунктах України та інших країн. Назва — на честь міста Львів.

Львівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Львівська — вулиця в місті Золочів (Львівської області).
 Львівська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Львівська вулиця — вулиця в місті  Бровари.

Львівська вулиця — вулиця в місті Бельсько-Бяла.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Вадовиці.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Варшава.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Дембиця.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Замостя.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Катовиці.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Краків.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Красностав.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Переворськ.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Перемишль.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Пільзно.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Ряшів.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Сандомир.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Тарнів.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Томашів.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Холм.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Ясло.

Львівська вулиця — вулиця в місті Острава.
 Львівська вулиця — вулиця в місті Прага.

Вулиці